Анна Катарина Веверстедт (; 11 ноября 1704, Утё — 11 августа 1753, Стокгольм) — шведская переводчица.

Биография 
Анна Катарина Веверстедт родилась 11 ноября 1704 года на острове Утё. В семье было пятеро детей, она была младшей. Мать Катарины происходила из благородного рода, отец был из крестьян. Всю жизнь проработав в карьерах, он в конце концов стал управляющим, а к 1723 году владел всем островом.

Трое братьев Анны Катарины получили образование в Уппсальском университете. Что касается её самой, то она, скорее всего, училась дома, как и большинство девочек из состоятельных семей того времени, изучая в числе прочего иностранные языки. В 1732 году она вышла замуж за историка . Около двух лет спустя у них родилась единственная дочь Андриетта Катарина, которая впоследствии вышла замуж за епископа Лундского диоцеза . Семья жила в Стокгольме, где Андерс получил место архивиста (впоследствии он стал главой ). Там Анна Катарина и умерла в 1753 году.

Анна Катарина Веверстедт занималась переводами, но неизвестно, в каком объёме. Сохранился лишь один текст, подписанный её именем, — Anna Cath. v. Stiernman — и опубликованный на следующий год после её смерти. Он представляет собой перевод пьес «Gileads salfwa emot dödsens sår» и «Menniskians Dag och Natt, Lif och Död» датского автора . Публикация сопровождалась двумя стихотворениями, посвящёнными памяти Анны Катарины: одно было написано её мужем, другое — . Позднее Андерс Антон фон Стьернман посвятил памяти жены эссе «Anmärkningar om några lärda och namnkunniga svenska fruentimmer», в котором превозносил её знание языков, мудрость и эрудицию.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Переводчики Швеции
Переводчики XVIII века
Переводчики на шведский язык